Regne d'Ilesha, regne tradicional a Benín
 Ilesa o Ilesha (Ijesa), regne tradicional a Nigèria